Gaetano Bresci – anarchico italiano
 Giulio Bresci – ciclista italiano